Plusieurs villes ou communes possèdent une Rue du Presbytère (ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme a ordinairement son origine dans la présence d'un presbytère dans la rue. Le presbytère est la résidence du curé et de ses assistants. Un presbytère se trouve généralement proche d’une église paroissiale.

en  
Avenue du Presbytère (Presbytery Lane), à Molendinar [QSD]

en  
Rue du Presbytère, à Boncelles (Seraing)
Rue du Presbytère (Pastoriestraat), à Bruges
Rue du Presbytère, à Charleroi
Rue du Presbytère (Pastoriestraat), à Lierre
Rue du Presbytère, à Molenbeek (Bruxelles)
Rue du Presbytère, à Nandrin
Rue du Presbytère, à Profondeville
Rue du Presbytère, à Voroux (Fexhe-le-Haut-Clocher)

au  () 
Place du Presbytère, à Chicoutimi [QC]

aux  
Avenue du Presbytère (Presbytery Lane), à Salem [NY]
Place du Presbytère (Presbytery Place), à Etowah [NC]
Rue du Presbytère (Presbyterypoint Road), à Champion [MI] (lac Michigan)

en  
Allée du Presbytère, à Bénouville
Allée du Presbytère, à Bérelles
Impasse du Presbytère, à Champigny-sur-Marne
Rue du Presbytère, à Hagondange
Rue du Presbytère, à Lyon
Rue du Presbytère, à Melun
Rue du Presbytère, à Mouvaux
Rue du Presbytère, à Oms
Allée du Presbytère, à Saint-Armel
Rue du Presbytère, à Saint-Pierre

aux  
Avenue du Presbytère (Pastorielaan), à Apppingedam
Rue du Presbytère (Pastoriestraat), à Eindhoven
Avenue du Presbytère (Pastorielaan), à Hoogland
Avenue du Presbytère (Pastorielaan), à Joure
Rue du Presbytère (Pastoriestraat), à Oldenzaal
Rue du Presbytère (Pastoriestraat), à Pernis
Avenue du Presbytère (Pastorielaan), à Veldhoven

au  
Avenue du Presbytère (Presbytery Lane), à Dunloy (Ballymena)
Clos du Presbytère (Presbytery Close), à Leominster

Notes 

Homonymie
Presbytère
Presbytère